

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Cristo Re all'Aquila

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Cristo Re a Le Tombe, frazione di Zola Predosa
 Chiesa di Cristo Re a Monterenzio

Lazio 
 Chiesa del Sacro Cuore di Cristo Re a Roma

Liguria 
 Chiesa di Cristo Re a Masone

Lombardia 
 Chiesa di Cristo Re a Comenduno, frazione di Albino
 Chiesa di Cristo Re a Vigevano

Marche 
 Chiesa di Cristo Re a Pesaro

Puglia 
 Chiesa di Cristo Re a Santa Maria di Leuca

Sicilia 
 Chiesa di Cristo Re  a Paternò
 Chiesa del Cristo Re a San Cataldo

Toscana 
 Chiesa di Cristo Re  a Gambassi Terme
 Chiesa di Cristo Re a Valpiana

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Cristo Re a Trento

Malta 
 Chiesa di Cristo Re a Paola

Pagine correlate
 Cattedrale di Cristo Re
 Chiesa di Cristo (disambigua)